Бузиа́н () — фамилия арабского происхождения. Известные носители:

 Бузиан, Малик (род. 1978) — алжирский и французский боксёр.
 Бузиан, Сид-Ахмед (род. 1983) — французский футболист, полузащитник.